La Route nationale 94 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 94 en Algérie
 Route nationale 94 en Belgique
 Route nationale 94 en Estonie
 Route nationale 94 en France métropolitaine

Voir aussi